Absolute Beginners (boek), een boek van Colin McInnes
Absolute Beginners (film), de boekverfilming van Julien Temple
Absolute Beginners (David Bowie), een lied van David Bowie uit de gelijknamige film
Absolute Beginners (The Jam), een lied van The Jam vernoemd naar het boek